Algunos de los Estados de México tienen un himno que representa la canción patriótica del Estado, donde se narran la historia y los símbolos destacados de ese Estado. En estos Estados el himno estatal tiene un carácter oficial pero inferior al Himno Nacional Mexicano, que siempre tiene precedencia. Actualmente 24 estados tienen su propio himno estatal.

Himnos estatales

Véase también 
 Himno Nacional Mexicano
 Escudos de México

Referencias

Enlaces externos